Вы́селок — вид крестьянского поселения или имя собственное (топоним) населённых пунктов.

Топоним

Россия 
 Выселок — деревня в Сюмсинском районе Удмуртской Республики.

Украина 
 Выселок — бывшее село в Близнюковском районе Харьковской области, ликвидировано в 1988 году.
 Выселок — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Выселок — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.

См. также